Medwenka () ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk in Russland mit  Einwohnern (Stand ).

Geographie 
Der Ort liegt gut 30 km Luftlinie südlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk an gleichnamigen Flüsschen, das über die Polnaja zum Seim abfließt.

Medwenka ist Verwaltungszentrum des Rajons Medwenski sowie Sitz und einzige Ortschaft der Stadtgemeinde (gorodskoje posselenije) Possjolok Medwenka.

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Geschichte 
Der Ort wurde wahrscheinlich in den 1630er-Jahren gegründet. Ab Ende des 18. Jahrhunderts gehörte er als Sloboda zum Ujesd Obojan des Gouvernements Kursk.

Am 30. Juli 1928 wurde Medwenka Verwaltungssitz eines neu geschaffenen, nach ihm benannten Rajons. Im Zweiten Weltkrieg wurde Medwenka am 9. November 1941 von der deutschen Wehrmacht besetzt und am 9. Februar 1943 von der Roten Armee im Rahmen der Schlacht um Charkow zurückerobert.

Der Rajon wurde am 1. Februar 1963 vorübergehend aufgelöst, aber am 12. Dezember 1970 wiederhergestellt. Seit 22. August 1974 besitzt der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Durch Medwenka verläuft die föderale Fernstraße M2 von Moskau über Kursk nach Belgorod und zur ukrainischen Grenze in Richtung Charkiw.

Die nächstgelegenen Bahnstationen befinden sich im Oblastzentrum Kursk: Ryschkowo an der Strecke Kursk – Lgow – ukrainische Grenze Richtung Kiew, sowie der Hauptbahnhof an der Strecke Moskau – Charkiw.

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Gemeindeverwaltung (russisch)

Einzelnachweise 

Medwenka